Накхоннайок:

 Накхоннайок — провинция в Таиланде.
 Накхоннайок — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Накхоннайок — река в Таиланде